Чемпионат мира по трековым велогонкам 1997 года проходил с 26 по 31 августа 1997 года в Перте, Австралия. Всего на чемпионате разыграли 12 комплектов наград — 8 у мужчин и 4 у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

Август 1997 года
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)